Nova machala kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Nova machala (distrikt i Bulgarien, Stara Zagora), obsjtina Nikolaevo, 
 Nova machala (distrikt i Bulgarien, Pazardzjik), Obsjtina Batak, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar